Aurelio García puede referirse a:

 Aurelio García Cantalapiedra (1919-2010), escritor, activista y gestor cultural español;
 Aurelio García y García (1836-1888), marino, diplomático y político peruano;
 Aurelio García Godos (1881-1956), militar peruano;
 Aurelio García Lesmes (1884-1942), pintor hispano-mexicano;
 Aurelio García Oliver (n. 1943), esquiador español.